Cone de Poder é, na religião Wicca, a energia mágica evocada por um indivíduo ou um coven (durante um ritual e/ou feitiço) e liberada em direção a algo ou alguém, para realizar um certo objetivo por meio da magia.

Por que cone? 
Por que o cone dentre tantas figuras geométricas?

Simplesmente pelo fato de a base do ritual wiccano (quer seja individual ou em um coven) ser um círculo.

Assim, ao fim de um ritual e/ou feitiço, a energia gerada no mesmo é concentrada (através da visualização) em um ponto acima do local, para só depois, ser lançada ao seu objetivo.

Chapéu cônico 
Foi exatamente por causa desse conhecimento, e como símbolo da elevação do cone de poder, que o "chapéu da bruxa" tem formato cônico. Uma origem simbólica: a verdade originando as lendas.

Observação 
É interessante ressaltar que, na magia utilizada pelos praticantes da religião Wicca, não existe qualquer chance de que alguém saia prejudicado, pois no ritual de iniciação, o iniciado aceita que sobre si reine a máxima Lei Wicca: "Faça o que desejar, sem a ninguém prejudicar".

Ligações externas 
 
 

Wicca